

Architettura 
 Castello di Wolfsberg – edificio storico situato nel comune svizzero di Ermatingen

Geografia

Austria 
 Wolfsberg – città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Distretto di Wolfsberg – distretto con capoluogo Wolfsberg (Carinzia)
 Wolfsberg – frazione di Zwettl, città nel distretto di Zwettl (Baviera)
 Wolfsberg im Schwarzautal – ex comune ora frazione di Schwarzautal, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Germania 
 Wolfsberg – frazione della città di Ilmenau (Turingia)
 Wolfsberg – frazione della città di Bad Liebenstein (Turingia)
 Wolfsberg – frazione della città di Sangerhausen (Sassonia-Anhalt)
 Wolfsberg – frazione del comune di Steinach (Baviera)
Wolfsberg – collina situata nella Svizzera sassone (Sassonia)

Polonia 
 Wolfsberg – antico nome tedesco di Niedów, frazione della città di Zgorzelec nel distretto di Zgorzelec (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Wolfsberg – antico nome tedesco di Vlkov pod Oškobrhem, comune nel distretto di Nymburk (Boemia Centrale)
 Wolfsberg – antico nome tedesco di Vlčková, comune nel distretto di Zlín (Zlín)

Romania 
 Wolfsberg – nome tedesco di Gărâna, frazione del comune di Brebu Nou nel distretto di Caraș-Severin (Banato)

Sport 
 Wolfsberger Athletiksport-Club – società calcistica austriaca di Wolfsberg (Carinzia)

Pagine correlate

 Wolfsburg (disambigua)